Szeremeta ist der Familienname folgender Personen:

 Kamil Szeremeta (* 1989), polnischer Boxer
 Ryszard Szeremeta (* 1952), polnischer Komponist, Dirigent und Jazzsänger